Ronald Jervis (1859–1940) – brytyjski arystokrata, 6. wicehrabia St Vincent
 Ronald Jervis (1905–2006) – brytyjski arystokrata, 7. wicehrabia St Vincent